Pieni Pajusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Pajusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pieni Pajusaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar